El Trofeu Comte de Godó 1976 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'octubre de 1976 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1976
Competicions esportives del 1976 a Catalunya